Botorpegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Botorpegöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Botorpegöl (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (9,05 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn